Solicitud y atención para hacer bien algo.
 También es el segundo nombre de la famosa persona Andersson Dereck

Cuidado puede referirse a:
 Cuidado de ancianos, la satisfacción de las necesidades y requisitos especiales que son exclusivos de la tercera edad;
 Cuidado infantil, el cuidado o supervisión de un infante, usualmente de la edad de seis semanas a la edad de trece años;
 Cuidados de enfermería, la ciencia que se dedica al cuidado y atención de enfermos y heridos, así como a otras tareas asistencia sanitarias.

Además, puede referirse a obras teatrales, televisivas o cinematográficas:
 Cuidado con las personas formales, una obra de teatro escrita por Alfonso Paso y estrenada en el Teatro Alcázar de Madrid el 19 de enero de 1960;
 Cuidado con el de los cuernos, una obra de teatro de Adrián Ortega y Sigfrido Blasco, estrenada en 1973;
 Cuidado con el ángel, una telenovela mexicana producida en 1959, dirigida por Ernesto Alonso;
 Cuidado con el ángel, una telenovela mexicana producida por Nathalie Lartilleux para Televisa en el 2008;
 Cuidado con las imitaciones, una película de Argentina en blanco y negro dirigida por Luis Bayón Herrera, estrenada el 19 de mayo de 1948;
 Cuidado con las colas, una película en blanco y negro de Argentina dirigida por Julio Saraceni, que se estrenó el 12 de noviembre de 1964;
 Cuidado con las mujeres,  una película en blanco y negro de Argentina dirigida por Enrique Cahen Salaberry, que estrenó el 25 de septiembre de 1951;
 Cuidado con las rubias'', una película de comedia italiana dirigida por Giorgio Capitani, estrenada en 1980.

Enlaces externos